Segre puede referirse a:

 El río Segre, río de Cataluña, afluente del río Ebro por la izquierda.
 Segre (departamento), fue un departamento francés dentro del Primer Imperio de Napoleón I.
 El diario Segre, diario publicado en Lérida (España). 
 Segré, municipio francés del departamento del Maine y Loira.
 El Segre Medio (o Medio Segre) es una comarca histórica de Cataluña.
 El Bajo Segre es una comarca del Pla de Lleida. También da nombre a un archiprestazgo del Obispado de Lérida (España).
 El polígono industrial "El Segre", de Lérida (España).

Historia 
 Batalla del Segre, batalla de la Guerra civil española (1938-1939).